Светлана Коновалова:
 Коновалова, Светлана Игоревна (род. 1990) — российская биатлонистка и лыжница.
 Коновалова, Светлана Сергеевна (1925—2005) — советская и российская актриса.